Gerwasia är ett släkte av svampar. Gerwasia ingår i familjen Phragmidiaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gerwasia

sv:Mainsia